Capanne di Sopra ima više značenja:
 Capanne di Sopra, Firenze
 Capanne di Sopra, Pistoia